Plaats in de Verenigde Staten
Fonda (Iowa)
Fonda (New York)

 Personen
 Bridget Fonda (1964), Amerikaans actrice
 Henry Fonda (1905-1982), Amerikaans acteur
 Jane Fonda (1937), Amerikaans actrice
 Peter Fonda (1940–2019), Amerikaans acteur

 Overig
Fonda (band)